Квели:

 Квели — средневековая грузинская крепость
 Квели — американский рэпер.